Пронинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ельнинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Пронино.

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением 5 июня 2017 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Коробецкое сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 95,87 км²
 Расположение: центральная часть Ельнинского района
 Граничит:
 на севере — с Бобровичским сельским поселением
 на востоке — с Коробецким сельским поселением
 на юге — с Мутищенским сельским поселением
 на западе — с Ельнинским городским поселением
 По территории поселения проходит автодорога  «Новоалександровский(А101)—Спас-Деменск—Ельня—Починок».
 По территории поселения проходит железная дорога «Смоленск—Сухиничи», имеются станции: Калошино, Жегловка.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 13 населённых пунктов.
 Пронино, деревня
 Вараксино, деревня
 Взглядье, деревня
 Вититни, деревня
 Голубев Мох, деревня
 Колошино, станция
 Коноплинка, деревня
 Мелихово, деревня
 Селешня, деревня
 Стайки, деревня
 Холматы, деревня
 Чемуты, деревня
 Щелкино, деревня

Экономика 
2 сельхозпредприятия, 2 школы, 2 дома культуры.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ельнинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году